A l'Univers Imaginari de Tolkien i a la novel·la El Senyor dels Anells, Cirith Ungol (pronunciació: /'kiriθ 'ungol/, que significa en sindarin l'esquerda de l'aranya) és el pas a través de Ephel Dúath, les muntanyes occidentals de Mórdor i l'únic camí fins a aquesta terra des de l'Oest. El pas era guardat per la Torre de Cirith Ungol, construïda pels homes de Góndor després de la Guerra de l'Última Aliança.

Descripció 
S'hi arribava travessant el mur de pedra que envoltava el camí a Morgûl i seguint un sender que s'obria al sud-est per un congost que contornejava un turó, fins a arribar a una estreta obertura d'aquest turó.

Escala Recta 
Allà començava l'Escala Recta . Els esglaons eren estrets i desiguals i estaven gastats o trencats. Al final s'obria un llarg passadís, de moltes milles i de pendent més suau, que transitava entre dos enormes murs naturals de pedra de la muntanya; al passadís li seguia una cornisa ampla en la que hi havia, a l'esquerra un abisme i a la dreta una alta paret, al final, s'obria una altra escala.

Escala en Espiral 
Una de sinuosa i zigzaguejant escala que s'enfilava sense la protecció del mur de pedra natural del costat dret, per la qual cosa un enorme precipici es veia d'aquest costat, més profund com més es pujava. Al final, una llarga fondalada s'obria endavant, cap a l'Est, envoltada d'alts pilars de pedra tallades per l'erosió, que desembocava a les portes mateixes de la Torre de Cirith Úngol.

El Cim 
El congost ascendia a un coll profund i estret envoltat de parets de pedra naturals, d'una banda i per la Torre de l'altra. Una sèrie d'esglaons tallats, amples i baixos. Passats aquests, el Congost s'estrenyia fins a transformar-se en una clivella a la paret de la muntanya. El sender seguia cap a l'est, descendint per un coll abrupte que desembocava a la cruïlla amb el camí de Morgûl. Més enllà un pont unia la sortida del congost amb les crestes del Morgai.

Esdeveniments 
Aquest pas va ser utilitzat pel Rei Bruixot dels Nazgûl l'any 2000 de la Tercera Edat del Sol, quan les seves forces van sortir de Mórdor i van posar setge a Minas Íthil. El 2002, Minas Íthil va caure i va ser rebatejada com a Minas Mórgul, «la torre de la bruixeria». Durant els següents mil anys, el pas va romandre tancat, perquè era aquí on va fer el seu cau la gegantina aranya maligna Arranyera. Qualsevol que intentés passar era devorat pel monstre.

Durant la missió de l'Anell Frodo i Sam van ser portats a aquest pas per Gollum fins a la Cau d'Arranyera. No se sap si el pas i la torre eren anomenats Cirith Ungol quan els homes de Góndor la mantenien, ja que Arranyera no podria haver habitat l'entrada cavernosa en aquell temps.

Referència bibliogràfica 
 

 

Geografia de la Terra Mitjana